Александр Мордвинов:
 Мордвинов, Александр Александрович (старший) (1843—1891) — граф, шталмейстер Высочайшего Двора и предводитель дворянства Санкт-Петербургской губернии (1888—1890).
 Мордвинов, Александр Александрович (младший) (1887—1950) — граф, автогонщик, крупный ялтинский домовладелец и благотворитель; владелец имения «Хорошая пустошь» .
 
 Мордвинов, Александр Семёнович (род. 22.2.1753) — тайный советник, дипломат;